Fauntleroy steht für:
 Fauntleroy (Washington), Ortschaft im US-Bundesstaat Washington
 Fauntleroy Creek, Fließgewässer im US-Bundesstaat Washington

Fauntleroy ist der Familienname folgender Personen:
 Don E. FauntLeRoy (* 1953), US-amerikanischer Kameramann und Regisseur
 Henry Fauntleroy (1784–1824), englischer Banker und Fälscher
 Thomas T. Fauntleroy (Soldat) (1796–1883), US-amerikanischer Soldat
 Thomas T. Fauntleroy (Jurist) (1823–1894), US-amerikanischer Anwalt
 Walter Fauntleroy (* 1973), US-amerikanischer Filmschauspieler

Siehe auch:
 Little Lord Fauntleroy, deutsch Der kleine Lord (Roman)
 die Comic-Figur Donald Duck heißt mit vollständigem Namen Donald Fauntleroy Duck